

Sigle 
 OCB (Odet-Cascadec-Bolloré) – marca francese di cartine per sigarette
 OCB ("Bibbia Cattolica Orangista") – pseudobiblium dell'Universo di Dune

Pagine correlate  
 Ocbc